Лірник — народний музикант, співець
 Лірник Антон Анатолійович ( 23 вересня 1976, Кіровоград, Україна) — український шоумен, сценарист, телевізійний ведучий, музикант, резидент Камеді Клаб, учасник «Дуету Чехова», режисер та продюсер.
 Сашко Лірник — український ведучий.

Див. також 
 Лірник Антон Анатолійович (1976) — український шоумен, сценарист, телеведучий, музикант, режисер та продюсер.

Прізвища